Regius Professor of Astronomy kan syfta på:

 Regius Professor of Astronomy (Edinburgh)
 Regius Professor of Astronomy (Glasgow)